Bär steht für:
 Bären, Säugetierfamilie
 Bär (Familienname) oder Baer – dort auch zu Namensträgern
 Bär (Wappentier), gemeine Figur der Heraldik
 das Männchen mehrerer Tierarten, siehe Liste der Bezeichnungen für Haus- und Wildtiere
 mehrere Schmetterlingsarten, siehe Bärenspinner

Technik:
 Bär (Werkzeug), Kopf beim Maschinenhammer, Fallblock
 Rammbär, Kopf der Ramme
 ein Dammbauwerk, siehe Batardeau
 verbackene Schlacke (Metallurgie) mit Eisenresten

Der Bär steht für:
 Der Bär (Tschechow), Theaterstück von Anton Tschechow (1888)
 Der Bär (Faulkner), Kurzgeschichte von William Faulkner (1942)
 Der Bär (Film), französischer Spielfilm von Jean-Jacques Annaud (1988)
 Der Bär, 82. Symphonie von Haydn, siehe 82. Sinfonie (Haydn)

Baer steht für:

 Baer, Dorf in Osttimor
 Adelsgeschlechter, siehe Liste der Adelsgeschlechter namens Baer
 Motorenfabrik Paul Baer, deutscher Motoren- und Automobilhersteller
 Bær, isländische Gemeinde

Siehe auch:
 Der Bär
 Großer Bär, Sternbild
 Kleiner Bär, Sternbild
 Hotel Bären
 Zum Bären
 Bähr, Familienname
 Ber
 Beer
 Behr (Begriffsklärung)
 Bear
 Bair